Rogue’s Gallery: Pirate Ballads, Sea Songs and Chanteys — сборный альбом морских песен шанти, исполненных в разных жанрах различными артистами (начиная Стингом и заканчивая Брайаном Ферри), издан в 2006 году.

Об альбоме
Диск содержит более сорока разнообразных морских песен, многие из которых исполнены в манере, традиционно свойственной другим музыкальным жанрам. До работы над этим альбомом большинство поп-исполнителей не были близко знакомы с морскими шанти, как с отдельным направлением в музыке, за исключением Стинга, записавшего для альбома целых две песни. В создании альбома также приняли участие несколько хорошо известных исполнителей в стиле фолк, таких как Ричард Томпсон, Мартин Карти и Джеймс Кук.

В оформлении обложки дисков «Rogue’s Gallery: Pirate Ballads, Sea Songs and Chanteys» использована картина Говарда Пайла «Пират, высаженный на необитаемый остров».

Список композиций

Диск 1 
 «Cape Cod Girls» — Baby Gramps — 7:14
 «Mingulay Boat Song» — Richard Thompson — 4:13
 «My Son John» — John C. Reilly — 1:38
 «Fire Down Below» — Nick Cave — 2:50
 «Turkish Revelry» — Loudon Wainwright III — 4:21
 «Bully in the Alley» — Three Pruned Men (The Virgin Prunes) — 2:30
 «The Cruel Ship’s Captain» — Bryan Ferry — 3:35
 «Dead Horse» — Robin Holcomb — 2:54
 «Spanish Ladies» — Bill Frisell — 2:22
 «Coast of High Barbary» — Joseph Arthur — 4:02
 «Haul Away Joe» — Mark Anthony Thompson — 4:10
 «Dan Dan» — David Thomas — 0:50
 «Blood Red Roses» — Sting — 2:44
 «Sally Brown» — Teddy Thompson — 2:54
 «Lowlands Away» — Rufus Wainwright & Kate McGarrigle — 3:25
 «Baltimore Whores» — Gavin Friday — 4:40
 «Rolling Sea» — Eliza Carthy — 4:49
 «The Mermaid» — Martin Carthy & The UK Group — 2:23
 «Haul on the Bowline» — Bob Neuwirth — 1:29
 «A Dying Sailor to His Shipmates» — Bono — 4:44
 «Bonnie Portmore» — Lucinda Williams — 3:36
 «Shenandoah» — Richard Greene & Jack Shit — 2:58
 «The Cry of Man» — Mary Margaret O'Hara — 3:06

Диск 2 
 «Boney» — Jack Shit — 1:55
 «Good Ship Venus» — Loudon Wainwright III — 3:15
 «Long Time Ago» — White Magic — 2:35
 «Pinery Boy» — Nick Cave — 3:15
 «Lowlands Low» — Bryan Ferry & Antony — 2:35
 «One Spring Morning» — Akron/Family — 5:25
 «Hog Eye Man» — Martin Carthy & Family — 2:44
 «The Fiddler» — Ricky Jay & Richard Greene — 1:34
 «Caroline and Her Young Sailor Bold» — Andrea Corr — 3:58
 «Fathom the Bowl» — John C. Reilly — 3:44
 «Drunken Sailor» — David Thomas — 3:44
 «Farewell Nancy» — Ed Harcourt — 6:06
 «Hanging Johnny» — Stan Ridgway — 3:28
 «Old Man of the Sea» — Baby Gramps — 5:18
 «Greenland Whale Fisheries» — Van Dyke Parks — 4:41
 «Shallow Brown» — Sting — 2:30
 «The Grey Funnel Line» — Jolie Holland — 4:53
 «A Drop of Nelson’s Blood» — Jarvis Cocker — 7:10
 «Leave Her Johnny» — Lou Reed — 5:30
 «Little Boy Billy» — Ralph Steadman — 5:33

Продюсеры 
 Hal Willner
 Gore Verbinski
 Johnny Depp
 Brett Gurewitz
 Graham Sutton

Примечания

Ссылки 
 Rogue’s Gallery on ANTI- Records website
 Rogue’s Gallery Liner Notes
 Rogue’s Gallery on Billboard
 Rogue’s Gallery on Epitaph Records

Шанти
Альбомы Стинга